A sigla SCC pode fazer referência à(o):

São Carlos Clube
Sakura Card Captors 
Sistema Catarinense de Comunicações
Sistema Clube de Comunicação
Sporting Clube da Covilhã
Santa Cruz do Capibaribe 

Desambiguação